

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jacques Baudet-Lafarge, (1803- ? ), homme politique français ;
 Mathieu Baudet-Lafarge, (1765-1837), homme politique français.

Homonymie de patronyme